Child kan syfta på:

 Child Ballads –  en samling av 305 ballader från England och Skottland
 Child 44 – en amerikansk-brittisk thrillerfilm från 2015
 Child (efternamn) – personer med namnet 
 Child (auktor) – flera auktorer